Barthes:
 Roland Barthes (1915, Cherburgo – 1980, París), un filósofo, escritor, ensayista y semiólogo francés
 Les Barthes, una población y comuna francesa, en la región de Mediodía-Pirineos